O nome Gert é utilizado para nomear vários ciclones tropicais no Atlântico norte :

 Tempestade tropical Gert  um sistema que deu fortes chuvas na as ilhas das Caríbes mas fez poucos danos ;
 Furacão Gert (1993) : golpeou a América Central, a península do Iucatã e a costa é do México, que causa 116 fatalidade e mais de  (de 1993) de danos ;
 Furacão Gert (1999) : atingiu a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson mas ficou em mar toda a sua existência ;
 Tempestade tropical Gert (2005) : o sétimo sistema tropical de uma temporada a mais ativa nos anais desde 1936, atingiu o México ;
 Tempestade tropical Gert (2011) : formado no meio do oceano, ela raspou as Bermudas ;
 Furacão Gert (2017) : um sistema formado e que permaneceu no mar que tem atingido a categoria 2.

Desambiguação